Wiesenhütten ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Ludwig von Barckhaus gen. von Wiesenhütten (1761–1823), hessischer Minister und Diplomat
 Franz Wilhelm von Wiesenhütten (1755–1836), Landtagsabgeordneter Großherzogtum Hessen
 Friedrich von Wiesenhütten (1759–1823), Älterer Bürgermeister von Frankfurt